Rukometni klub Vitez
Rugby klub Vitez